Nemzetgyűlésnek nevezik, vagy nevezték a következő törvényhozó testületeket:

Jelenleg is így nevezik
Nemzetgyűlés (Franciaország) – A kétkamarás parlament alsóháza, franciául Assemblée Nationale
Török Nagy Nemzetgyűlés – A parlament egyetlen kamarája, törökül: Türkiye Büyük Millet Meclisi
Nemzetgyűlés (Québec) – Québec egykamarás törvényhozása
Nemzetgyűlés (Szenegál) – Szenegál egykamarás törvényhozása
Szapha Heng Szat – Laosz egykamarás törvényhozása
Nemzetgyűlés (Albánia)
Nemzetgyűlés (Bulgária)
Nemzetgyűlés (Lengyelország)
Nemzetgyűlés (Szerbia)
Nemzetgyűlés (Szlovénia)

Történelmileg
 Nemzetgyűlés – Magyarországon 1920 és 1926, majd 1945 és 1947 között ülésező egykamarás parlament.
Ideiglenes Nemzetgyűlés – Magyarországon, 1944 decemberében
Nemzetgyűlés (francia forradalom) – Franciaországban, 1789 június 13. és július 9. között
Vlorai nemzetgyűlés – a független Albániát 1912. november 28-án kikiáltó nemzetgyűlés